Гринфельд — еврейская фамилия.

Носители 
 Гринфельд, Абрам Исаакович (1866—?) — русский дерматовенеролог, доктор медицины.
 Гринфельд, Абрам Яковлевич (1891—1932) — советский организатор кинопроизводства и режиссёр.
 Гринфельд, Алла Берковна (род. 1953) — американская шахматистка, гроссмейстер (1996) среди женщин.
 Гринфельд, Алон (род. 1964) — израильский, шахматист, гроссмейстер (1989).
 Гринфельд, Владимир Александрович (род. 1950) — писатель, известный под литературным псевдонимом Владимир Соболь.
 Гринфельд, Исаак (1912—2004) — польский и израильский шахматист.
 Гринфельд, Лия Владимировна (род. 1954) — американская социолог, политолог и культуролог.
 Гринфельд, Михаил Моисеевич (1881—?) — переводчик римской литературы, педагог и адвокат.
 Гринфельд, Надежда Евгеньевна (1887—1918) — русская социал-демократка, позже бессарабский политик.
 Гринфельд, Натан Яковлевич (1884—1962) — директор «Ленфильма» и Театра оперы и балета имени С. М. Кирова.
  (род. 1981) — израильский футбольный судья.
 Гринфельд, Рафаэль (1902—1969) — аргентинский физик.
 Гринфельд, Эдуард Карлович (1904—1990) — советский энтомолог, специалист по экологии насекомых опылителей растений.

Топоним

Азербайджан 
 Гринфельд — до 1942 г. название поселка Вургун Акстафинского района

Киргизия 
 Гринфельд — прежнее название села Тельмана Ыссык-Атинского района Чуйской области.

Россия 
 Гринфельд — прежнее название села Чертеж Немецкого национального района Алтайского края.
 Гринфельд — прежнее название деревни Зелёное Поле Таврического района Омской области.

Украина 
 Гринфельд — прежнее название села Зелёное Поле Криворожского района Днепропетровской области.
 Гринфельд — до 1945 г. название села Зеленополье Свердловского района Луганской области.